

Pessoas
Robby McGehee
Walter McGehee Hooper

Localidades
McGehee (Arkansas)

Desambiguações de sobrenomes